met betrekking tot de Britse popgroep The Beatles:
A Hard Day's Night (film), een film uit 1964
A Hard Day's Night (album), een muziekalbum uit 1964
A Hard Day's Night (nummer), een lied en single uit 1964